Абза́ц:

 Абзац — раздел, часть текста.
 «Абзац» — издательская (литературная) антипремия.
 «Абзац» — литературный альманах.

См. также 
 Знак абзаца — символ для обозначения окончания абзаца.